Ulysse steht für:

 Odysseus (französisch)
 Ulysse (Rapper) (* 1995), deutscher Musiker
 Ulysse (Schiff), Fähre der tunesischen Reederei COTUNAV
 Fiat Ulysse, ein Pkw-Modell von Fiat
 Fred Ulysse (* 1938), französischer Schauspieler
 Ulysse Nardin, Schweizer Uhrenhersteller

Siehe auch:
 Ulisse
 Ulysses (Begriffsklärung)